Julio hace referencia a varios artículos:

Calendario
 Julio, séptimo mes del año en el calendario gregoriano, que tiene 31 días;

Personas
 Julio (nombre), nombre de pila masculino;
 Julio César, dictador romano;
 Gens Julia o Julios, familia romana;
 Julio-Claudia, dinastía que hace referencia a los cinco primeros emperadores romanos;

Ciencias
 Julio, la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y calor.

Lugares
 Júlio de Castilhos, municipio brasileño, del estado de Rio Grande do Sul.